Kırıkkale ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Türkei und zugleich Sitz des zentralen Landkreises (Merkez İlçe).

Stadt 
Kırıkkale liegt im nördlichen Zentralanatolien, etwa 80 km östlich von Ankara. Als Kırık war es 1925 noch ein Dorf mit 12 Häusern, wuchs aber schnell zu einem wichtigen Industriezentrum (u. a. Rüstung, Chemie und Holzverarbeitung), bedingt durch die gute Verkehrslage an wichtigen Straßen- und Eisenbahnverbindungen. Kırıkkale erhielt 1941 den Status einer Belediye, einer Stadtgemeinde mit moderner Verwaltung und einem Bürgermeister (Baskan). Seit 1992 ist Kırıkkale auch Universitätsstadt.

Etymologie 
Der türkische Ortsname bedeutet ins Deutsche übersetzt gebrochene Burg, doch soll die wahre Etymologie des Namens eine andere sein. Nach einer Ansicht soll er aus einer Zusammenziehung des Namens des 3 km nördlich gelegenen Dorfes Kırıkköy und des Hügels Kaletepe im heutigen Stadtzentrum entstanden sein. In den osmanischen Archiven ist die Namensschreibweise Kırıkkal'a.

Landkreis 
Der zentrale Landkreis erstreckt sich im Zentrum der gleichnamigen Provinz und wird von den Landkreisen Balışeyh im Osten, Keskin im Südosten, Bahşılı im Südwesten und Yahşihan im Nordwesten eingerahmt. Er ist der bevölkerungsreichste Landkreis der Provinz (71,4 %) und hat auch die höchste Bevölkerungsdichte (etwa das 7,5-fache des Provinzdurchschnitts).

Der Kreis taucht erstmals in den Statistiken zur Volkszählung 1935 auf, als Nahiye (Gemeinde, Commune) im Kreis (Kaza) Keskin der Provinz (Vilâyet) Ankara auf. Bereits 1929 wurde ein Bucak gegründet. 1944 wird der Kreis (İlçe) Kırıkkale innerhalb der Provinz (İl) Ankara gebildet und taucht erstmals zur Volkszählung im Oktober 1945 in der Dokumentation hierzu auf.

Neben der Kreisstadt (Merkez) existiert mit Hacılar noch eine weitere Gemeinde. Bis 2012 verloren  vier Belediyes ihren Status und wurden zu Dörfern zurückgestuft: Aşağımahmutlar, Çullu, Ahili und Hasandede.

Ende 2020 haben die neun Dörfer des Kreises eine Gesamtbevölkerung von 4.071 Einwohnern (2 % der Kreisbevölkerung), was einem Durchschnitt von 452 Bewohnern pro Dorf entspricht. Ahılı (1.489) und Hasandede (1.034) sind die größten Dörfer.

Bevölkerung

Volkszählungsergebnisse 
Nachfolgende, linke Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde/Stad Kırıkkale anhand der Volkszählungen. Dabei werden verschiedene Stadien bzw. Ebenen durchlebt, von Nahiye bis hin zur Provinz. Gleichzeitig werden die Einwohnerstände der Stadt (Şehir) mit denen der übergeordneten Ebene verglichen. Die Daten wurden den E-Books (der Originaldokumente) entnommen.

Bevölkerungsentwicklung 
Vorstehende, rechte Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Kırıkkale sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene in absoluten Werten und in prozentuellen Anteilen. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Suavi (* 1950), Sänger
 Ferhat Güneyli (* 1969), Musiker

Weblinks 

 Fotoğraf Galeri – Fotogalerie

Einzelnachweise